Morra hace referencia a:

Juego
 Morra

Topónimo manchego
 Motillas, morras y castillejos, asociados a un tipo de restos arqueológicos que da nombre a una cultura prehistórica.

Botánica
Nombres vulgares de plantas del género Cynara:
 Cynara cardunculus
 Cynara humilis

Personas
 Isabella di Morra (c. 1520–1546), poetisa italiana